La expresión Jornada del foso puede hacer referencia a uno de estos eventos de la España medieval:

 La Jornada del foso de Toledo acaecida en la ciudad de Toledo en el año 797.
 La Jornada del foso de Zamora acaecida en la ciudad de Zamora en el año 901.